Никола́й Влади́мирович Ани́симов:

 Анисимов, Николай Владимирович (1873—1921) — российский военный деятель, генерал-майор.
 Анисимов, Николай Владимирович (1897—1977) — советский хозяйственный деятель, организатор нефтяной промышленности.
 Анисимов, Николай Владимирович (1911—1974) — писатель-фантаст, писавший под псевдонимом Н. В. Томан.